Příjmení Prost může označovat tyto osoby:

 Alain Prost (* 1955) – francouzský pilot Formule 1
 August Prost (1852 – po 1902) – německý divadelní herec, operní zpěvák
 Auguste Prost (1817–1896) – francouzský historik
 Claude Jean-Prost (* 1936) – francouzský skokan na lyžích
 Dietrich W. Prost (1928–2000) – německý hudebník
 Ernst Prost (* 1957) – německý podnikatel
 Henri Prost (1874–1959) – francouzský architekt
 Nicolas Prost (* 1981) – francouzský automobilový závodník
 Nicolas Jean-Prost (* 1967) – francouzský skokan na lyžích
 Philippe Prost (* 1959) – francouzský architekt

ostatní významy
 Prost Grand Prix – tým Formule 1

Rozcestníky - příjmení